CSM București kan henvise til:

 CSM București (kvindehåndbold) – håndboldafdelingen for kvinder i sportsklubben
 CSM București (herrehåndbold) – håndboldafdelingen for herre i sportsklubben